Erich von Sachsen-Lauenburg ist der Name folgender Personen:

 Erich I. (Sachsen-Lauenburg)
 Erich II. (Sachsen-Lauenburg)
 Erich III. (Sachsen-Lauenburg)
 Erich IV. (Sachsen-Lauenburg)